|-
| 70501 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70502 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70503 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70504 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70505 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70506 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70507 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70508 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70509 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70510 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70511 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70512 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70513 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70514 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70515 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70516 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70517 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70518 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70519 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70520 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70521 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70522 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70523 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70524 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70525 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70526 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70527 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70528 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70529 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70530 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70531 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70532 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70533 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70534 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70535 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70536 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70537 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70538 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70539 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70540 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70541 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70542 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70543 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70544 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70545 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70546 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70547 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70548 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70549 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70550 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70551 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70552 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70553 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70554 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70555 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70556 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70557 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70558 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70559 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70560 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70561 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70562 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70563 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70564 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70565 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70566 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70567 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70568 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70569 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70570 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70571 - || || 8 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70572 - || || 9 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70573 - || || 9 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70574 - || || 9 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70575 - || || 9 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70576 - || || 9 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70577 - || || 9 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70578 - || || 9 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70579 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70580 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70581 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70582 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70583 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70584 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70585 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70586 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70587 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70588 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70589 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70590 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70591 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70592 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70593 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70594 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70595 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70596 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70597 - || || 11 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70598 - || || 12 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70599 - || || 12 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70600 - || || 12 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
0